Kyle Lowry (ur. 25 marca 1986 w Filadelfii) – amerykański koszykarz, grający na pozycji rozgrywającego, obecnie zawodnik Miami Heat.

Lowry został wybrany z 24. numerem draftu 2006 przez Memphis Grizzlies. 9 lipca 2006 podpisał dwuletni kontrakt z Grizzlies. W swoim dziesiątym meczu w NBA, przeciwko Cleveland Cavaliers, złamał nadgarstek w lewej ręce, który wykluczył go z gry przez resztę sezonu. 

19 lutego 2009 w ramach wymiany między Grizzlies, Orlando Magic i Houston Rockets, Lowry trafił do tych ostatnich. 16 lutego 2011 ustanowił rekord kariery zdobywając 36 punktów w meczu z Philadelphia 76ers. 20 marca 2011 w wygranym meczu nad Utah Jazz zanotował pierwsze triple-double: 28 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst.

11 lipca 2012 Lowry został wymieniony do Toronto Raptors w zamian za Gary'ego Forbesa i przyszły wybór w drafcie. 10 lipca 2014 podpisał przedłużenie kontraktu z Raptors, który według serwisu ESPN został zawarty na cztery lata i opiewa na kwotę 42 milionów dolarów. 26 lutego 2016 poprawił swój rekord kariery, zdobywając 43 punkty w wygranym meczu z Cleveland Cavaliers.

6 sierpnia 2021 trafił w wyniku wymiany do Miami Heat.

Osiągnięcia 
Stan na 31 sierpnia 2021, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik:
 rozgrywek Elite Eight turnieju NCAA (2006)
 turnieju NCAA (2005, 2006)
 Mistrz sezonu regularnego konferencji Big East (2006)
 Zaliczony do:
 II składu konferencji Big East (2006)
 I składu debiutantów konferencji Big East (2005)

 NBA
  Mistrz NBA (2019)
 Uczestnik:
 meczu gwiazd NBA (2015–2020)
 konkursu rzutów za 3 punkty (2016–2018)
 Skills Challenge (2015)
 Zawodnik:
 miesiąca NBA (grudzień 2014, styczeń 2016)
 tygodnia NBA (21.03.2011, 3.02.2014, 8.12.2014)
 Zaliczony do:
 I składu ligi letniej NBA (2007)
 III składu NBA (2016)

 Reprezentacja
  Mistrz olimpijski (2016)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na nba.com 
 Statystyki na Basketball-Reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Memphis Grizzlies
Koszykarze Houston Rockets
Koszykarze Toronto Raptors
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Koszykarze Villanova Wildcats
Koszykarze Miami Heat
NBA All-Stars
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Filadelfii
Amerykańscy medaliści olimpijscy